Lombardia
 Chiesa di San Lucio – Brugherio

 Trentino-Alto Adige
 Chiesa di San Lucio – Coldrano, frazione di Laces
 Chiesa di San Lucio – Laudes, frazione di Malles Venosta